Sondinger ist der Nachname folgender Personen:

 Franz Sondinger (1896–1939), deutscher Regisseur, Schauspieler, Intendant und Schriftsteller
 Hugo Sondinger (1843–1933), bayerischer Generalmajor